

Ємельяново — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Ємельяново — селище в Ємельяновському районі Красноярського краю.
 Ємельяново — присілок, Казулінське сільське поселення, Сафоновський район, Смоленська область
 Ємельяново — присілок, Прудківське сільське поселення, Сафоновський район, Смоленська область
 «Ємельяново» — міжнародний аеропорт міста Красноярськ

Див. також 
 Ємельянов